Kanadas landslag i bandy kan betyda:

Kanadas damlandslag i bandy
Kanadas herrlandslag i bandy